Terreno (geologia) — fragmento de material crustal 
Relevo — formas da superfície de um planeta
Solo — corpo de material inconsolidado que cobre a superfície terrestre emersa
Imóvel
Lote (propriedade)
Terra (economia)
Terra — o que é deste planeta é terreno (adjetivo)

Desambiguações de geografia